Cardinale bezeichnet:

 Cardinale (Kalabrien), ein Ort in Italien in der Region Kalabrien

Cardinale ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Cardinale (* 1938), italienische Schauspielerin
 Igino Eugenio Cardinale (1916–1983), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Rita Cardinale (* 1975), ungarische Pornodarstellerin
 Yoan Cardinale (* 1994), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cardinali
 Cardinal
 Kardinal (Begriffsklärung)